La Pervaja liga 1992 fu la prima edizione della seconda serie del campionato russo di calcio dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica e quindi del campionato sovietico di calcio. Riprendeva il nome della ex seconda divisione sovietica, mentre l’organico e la struttura fu ereditata dalla vecchia terza serie. Vennero promossi in Vysšaja Liga il , il  e il , vincitori dei tre gironi.

Stagione

Formula 
Con la dissoluzione dell'Unione Sovietica tutte le squadre partecipanti alla Pervaja Liga furono ricollocate nella massima serie russa. Questa categoria fu quindi costituita per lo più da squadre partecipanti alla Vtoraja Liga, terza serie del campionato sovietico di calcio e dalla Vtoraja Nizšaja Liga, quarta serie del medesimo campionato.

Le squadre furono divise in tre gironi all'italiana in base a criteri geografici:
 Girone Ovest: con 18 partecipanti, le ultime tre retrocesse, la prima promossa. Dieci provenivano dalla Vtoraja Liga (due dal girone Ovest, otto dal girone Centro) e otto dalla Vtoraja Nizšaja Liga.
 Girone Centrale: con 18 partecipanti, le ultime tre retrocesse, la prima promossa. Otto provenivano dalla Vtoraja Liga (tutte dal girone Centro), nove dalla Vtoraja Nizšaja Liga e un club di nuova formazione.
 Girone Est: con 16 partecipanti, le ultime due retrocesse, la prima promossa. Cinque provenivano dalla Vtoraja Liga (tutte dal girone Est) e undici dalla Vtoraja Nizšaja Liga (girone 10).

In tutti i gironi si giocavano gare di andata e ritorno ed erano previsti due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.

Girone Ovest

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Vysšaja Liga 1993.
      Retrocessa in Vtoraja liga 1993.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti 
 Žemčužina promosso in Vysšaja Liga.
 Energomash, Prometey-Dynamo e Trion-Volga Tver' retrocessi in Vtoraja liga.

Risultati

Classifica marcatori

Girone Centro

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Vysšaja Liga 1993.
      Retrocessa in Vtoraja liga 1993.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti 
 KAMAZ promosso in Vysšaja Liga.
 Atommaš Volgodonsk, Gastello Ufa e Dinamo Kirov' retrocessi in Vtoraja liga.

Risultati

Classifica marcatori

Girone Est

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Vysšaja Liga 1993.
      Retrocessa in Vtoraja liga 1993.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti 
 Luč Vladivostok promosso in Vysšaja Liga.
 Amur Blagoveshchensk e Amur Komsomolsk-na-Amure' retrocessi in Vtoraja liga.

Risultati

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Vysšaja Liga 1992
 Kubok Rossii 1992-1993
 Vtoraja liga 1992

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1992
1992